Керр () — англійське та шотландське топографічне прізвище, що могло даватись людині, яка жила на ділянці вологої землі, порослої хмизом, від північного середньоанглійського kerr (давньоскандинавською — kjarr). Існує легенда про те, що Керри були лівшами, за припущенням, що назва походить від гельського cearr («криворукий», «лівша»), ірландською: carr.

Керр також може бути англіфікованою формою німецького Kehr.

Клан Керр (, ) — один з кланів Шотландії.

Відомі носії прізвища:
 Алан Керр (;  1964) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Браян Керр (;  1953) — ірландський футбольний тренер.
  (;  1973) — американська акторка.
 Гаміш Керр (; 1996) — новозеландський легкоатлет.
 Дебора Керр (; 1921—2007) — британська акторка, володарка премії «Золотий глобус» (1956).
 Дейв Керр (; 1910—1978) — канадський хокеїст.
 Джон Керр:
 Джон Керр (; 1824—1907) — шотландський фізик, один з піонерів електрооптики.
  (; 1931—2013) — американський актор і юрист.
 Джордж Керр (; 1937—2012) — ямайський легкоатлет, олімпійський медаліст (1960).
 Джош Керр (;  1997) — британський легкоатлет, олімпійський призер (2021), рекордсмен Європи.
 Джудіт Керр (;  1923) — британська дитяча письменниця і художниця.
 Дувейн Керр (;  1987) — ямайський футболіст.
 Марк Керр (;  1968) — американський професійний борець.
 Маріон Керр (;  1979) — американська акторка, сценарист.
 Міранда Керр (;  1983) — австралійська супермодель.
 Роберт Керр:
 Роберт Керр (; 1755—1813) — шотландський науковий письменник і перекладач, систематик живої природи.
 Роберт Керр (; 1882—1963) — канадський легкоатлет, чемпіон і бронзовий призер Олімпійських ігор 1908 року.
 Рой Керр (;  1934) — новозеландський математик і астрофізик.
 Стів Керр (;  1965) — американський професіональний баскетболіст.
 Тім Керр (;  1960) — канадський хокеїст.
 Філіп Керр (;  1956) — британський письменник, автор детективів.
 Фріц Керр (; 1892—1974) — австрійський футболіст та тренер, виступав на позиції захисника.
 Чарльз Керр (; 1858—1907) — англійський художник та ілюстратор.
 Шинед Керр (;  1978) — британська шотландська фігуристка.

Примітки